L'edizione 1984-1985 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Capocannoniere del torneo fu Dominique Cina (), con 24 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
      Retrocesso in Lega Nazionale B 1985-1986.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Individuali

Classifica marcatori

Verdetti 
 Servette Campione di Svizzera 1984-1985.
 Zugo e Winterthur retrocesse in Lega Nazionale B.

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1985 1